Ла Преса Колорада има више значења:

 Ла Преса Колорада (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Преса Колорада (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику